Unterwinden heißen folgende geographische Objekte:
 Unterwinden (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Unterwinden (Sulzemoos), Ortsteil der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern

 Unterwinden (Gemeinde Herzogenburg), Katastralgemeinde von Herzogenburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Unterwinden (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Unterwinden (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ort in Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch: 
 Oberwinden